La notte (film), Italiaanse film uit 1961
La notte (album), muziekalbum van Ketil Bjørnstadt
La notte (lied), Italiaanse hit van Arisa